Osipenko (russe), Osypenko (ukrainien) ou Asipenka (biélorusse) peut faire référence à :

Personnalités  
 Alla Osipenko (1932-), ballerine russe ; 
 Dzmitry Asipenka (1982-), joueur biélorusse de soccer ; 
 Polina Osipenko (1907–1939), aviatrice soviétique ; 
 Inna Osypenko-Radomska (1982-), sportive ukrainienne.

Lieux 
 , Ukraine,
 , oblast de Zaporijia, Ukraine,
 , village de la région de Sébastopol, Ukraine,
 Osypenko, nom de la localité Berdiansk, Ukraine, de 1939 à 1958.

Voir aussi 
 , district du kraï de Khabarovsk, Russie,
 , localité rurale,
 Rue Poliny Osipenko, nom de la  de Moscou de 1939 à 1991.

Homonymie de patronyme
Patronyme slave